Leo Vroman (1915-2014), Nederlands-Amerikaans hematoloog, dichter en tekenaar
Tineke Vroman (1921-2015), Nederlands-Amerikaans antropologe en schrijfster
Vromaneffect, hematologisch effect, genoemd naar Leo Vroman
GSG Leo Vroman, Nederlandse openbare scholengemeenschap in Gouda

Zie ook 
 Vromman (doorverwijspagina)